Санта-Марта-де-Магаска () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Занимает площадь 39,68 км². Население — 309 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса